

Березничка — населений пункт в Стропковському окрузі Пряшівського краю.
 Брезничка — населений пункт в окрузі Полтар Банськобистрицького краю.

Також 
 Брезниця